DLL1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 723 амінокислот, а молекулярна маса — 78 056.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. Задіяний у таких біологічних процесах, як диференціація клітин, альтернативний сплайсинг. Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки